Os placentários (latim científico: Placentalia) constituem uma infraclasse de animais mamíferos. As fêmeas possuem mamilos para amamentar as crias e todo o desenvolvimento das crias se processa no interior do útero, onde o feto é alimentado a partir da placenta. É esta estratégia reprodutiva que separa o grupo dos monotremados, que põem ovos, e dos marsupiais, onde o desenvolvimento da cria é feito essencialmente no marsúpio.

O fóssil mais antigo que se crê ser um antepassado dos placentários é o género Eomaia, que foi encontrado na China, numa formação do Cretácio inferior, e representa um mamífero com cerca de 10 cm de comprimento.

Filogenia 

Esta é a filogenia de acordo com estudos genéticos recentes:

Taxonomia dos Placentários 
 Ordem Asioryctitheria†
 Clado Edentata
 Ordem Pilosa (urso-formigueiro ou tamanduá, preguiça)
 Ordem Cingulata (tatu, gliptodonte†)
 Clado Afrotheria
 Ordem Afrosoricida (tenrec e toupeira-dourada)
 Ordem Tubulidentata (aardvark)
 Ordem Macroscelidea (musaranho-elefante)
 Ordem Hyracoidea (dassie, damão ou hirax)
 Ordem Proboscidea (elefante)
 Ordem Embrithopoda† (arsinoitério)
 Ordem Desmostylia †
 Ordem Sirenia (manatim, dugongo, peixe-boi)
 Clado Boreoeutheria
 Ordem Leptictida
 Ordem Bulbulodentata*
 Ordem Dinocerata†
 Ordem Pantodonta†
 Ordem Tillodonta†
 Ordem Apatotheria†
 Ordem Xenungulata†
 Ordem Astrapotheria†
 Ordem Notoungulata†
 Ordem Litopterna†
 Clado Laurasiatheria
 Ordem Cimolesta†
 Ordem Chiroptera (morcego)
 Ordem Erinaceomorpha (ouriço)
 Ordem Soricomorpha (musaranho, toupeira e solenodonte)
 Ordem Creodonta†
 Ordem Pholidota (pangolim)
 Ordem Carnivora (cão, lobo, gato, urso, doninha, foca, morsa)
 Ordem Condylarthra† (parafilética)
 Ordem Perissodactyla (cavalo, anta (mamífero), rinoceronte)
 Ordem Arctocyonia†
 Ordem Mesonychia†
 Ordem Artiodactyla (porco, veado, boi, bode, ovelha, camelo)(provavelmente parafilético)
 Ordem Cetacea (baleia, golfinho)
 Clado Euarchontoglires ou Supraprimates
 Clado Euarchonta
 Ordem Scandentia
 Superordem Primatomorpha
 Ordem Dermoptera (colugo ou lêmure-voador)
 Ordem Plesiadapiformes ou Proprimates†
 Ordem Primatas (lémur, macaco, chimpanzé, mico, humano)
 Clado Glires
 Ordem Anagalida†
 Ordem Arctostylopida†
 Ordem Mimotonida†
 Ordem Lagomorpha (lebre, coelho, pika)
 Ordem Mixodontia†
 Ordem Rodentia (camundongo, rato, hamster, esquilo, porco-espinho, castor)

Mamíferos